Бемиджи:

 Бемиджи — город в округе Белтрами, штат Миннесота, США.
 Бемиджи — тауншип в округе Белтрами, Миннесота, США.